

Patronyme 
Paul Martin peut désigner :
 Paul Martin (1830-1903), peintre aquarelliste français ;
 Paul Martin (1899-1967), réalisateur allemand de la Universum Film AG ;
 Paul Martin (1901-1987), athlète suisse ;
 Paul Martin (1903–1992), homme politique canadien ;
 Paul S. Martin (1928-2010), paléontologue américain ;
 Paul Martin (né en 1938), avocat, homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Paul Martin (né en 1967), évêque néo-zélandais ;
 Paul Martin (né en 1968), scénariste français ;
 Paul Martin (1981-), joueur professionnel de hockey sur glace américain.

Pseudonyme 

 Paul Martin, pseudonyme de Jean-Pierre Castaldi (né en 1944), durant sa courte carrière de chanteur ;
 Paul Martin, pseudonyme du réalisateur français Claude Pierson (1930-1997).

Voir aussi 
 Paul Caruel de Saint-Martin (1809-1889), homme politique français ;
 Paul-René Martin (1929-2002), homme politique suisse.

Notes et références